Marc Minuci Rufus (cònsol), cònsol el 221 aC 
 Marc Minuci Rufus (pretor), pretor el 197 aC
 Marc Minuci Rufus (tribú), tribú de la plebs el 121 aC